Mastermind - um jogo de tabuleiro
 Mestre Mental - um personagem das histórias em quadrinhos do Universo Marvel cujo nome original é Master Mind
 Napoleon Hill - um escritor estadunidense cuja obra foca o conceito de Master Mind
 Mastermind (álbum) - álbum de Rick Ross lançado em 2014

Desambiguação